Tanya beschreibt:

den weiblichen Vornamen, siehe Tanya
den pazifischen Sturm vom Jahre 1999, siehe Taifun Tanya. 
einen Asteroiden, siehe (2127) Tanya 

Siehe auch:
 Tanja